Municipio de Butler puede hacer referencia a:

 Municipio de Butler (condado de Adams, Pensilvania).
 Municipio de Butler (condado de Branch, Míchigan).
 Municipio de Butler (condado de Butler, Iowa).
 Municipio de Butler (condado de Butler, Pensilvania).
 Municipio de Butler (condado de Calhoun, Iowa).
 Municipio de Butler (condado de Columbiana, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Darke, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Day, Dakota del Sur).
 Municipio de Butler (condado de DeKalb, Indiana).
 Municipio de Butler (condado de Franklin, Indiana).
 Municipio de Butler (condado de Harrison, Misuri).
 Municipio de Butler (condado de Jackson, Iowa).
 Municipio de Butler (condado de Knox, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Lonoke, Arkansas).
 Municipio de Butler (condado de Luzerne, Pensilvania).
 Municipio de Butler (condado de Mercer, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Miami, Indiana).
 Municipio de Butler (condado de Montgomery, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Otter Tail, Minnesota).
 Municipio de Butler (condado de Pemiscot, Misuri).
 Municipio de Butler (condado de Platte, Nebraska).
 Municipio de Butler (condado de Randolph, Arkansas).
 Municipio de Butler (condado de Richland, Ohio).
 Municipio de Butler (condado de Sanborn, Dakota del Sur).
 Municipio de Butler (condado de Schuylkill, Pensilvania).
 Municipio de Butler (condado de Scott, Iowa).
 Municipio de Butler (condado de St. Clair, Misuri).
 Municipio de Butler (condado de Vermilion, Illinois).